SHZ steht für:
 Soxhlet-Henkel-Zahl, chemische Kennzahl für Milch und Milchprodukte

sh:z steht für:
 Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag, mit Sitz in Flensburg

Abkürzung